San Pietro in Vincoli steht für:
 San Pietro in Vincoli al Colle Oppio in Rom
 San Pietro in Vincoli (Ravenna), Stadtteil (frazione) von Ravenna, Italien
 Congregazione di San Pietro in Vincoli, katholisches Institut